Quique Martín peut désigner :
 Quique Martín (1925-2016), Enrique Martín Navarro, footballeur  et entraîneur espagnol
 Quique Martín (1956-), Enrique Martín Monreal Lizarraga, footballeur et entraîneur espagnol